Гран-при Бразилии 2018 года (полное название — Formula 1 Grande Prêmio Heineken do Brasil 2018) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 11 ноября 2018 года на автодроме Интерлагос в Бразилии. Это двадцатый этап сезона 2018 года. Первое место занял Льюис Хэмилтон, пилот команды Mercedes.

Команда Mercedes, завоевала кубок конструкторов «Формулы-1» сезона 2018 года.

Использовавшиеся типы шин

Квалификация 

Примечания
  – Даниэль Риккардо получил 5-местный штраф в сетке за смену турбокомпрессоров.
  – Эстебан Окон получил 5-местный штраф в сетке за не запланированную замену коробки передач.

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Гонка 

Примечания
  – Стоффель Вандорн и Фернандо Алонсо получили 5-секундные штрафы за игнорирование синих флагов.
Позиции по итогу гонки

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Бразилии